Большой Камаган — село в Белозерском районе Курганской области, административный центр муниципального образования «Сельское поселение Камаганский сельсовет».

География 
Село Большой Камаган расположено на южном берегу озера Большой Камаган, в 33 км (38 км по автодороге) к северо-западу от райцентра с. Белозерского и в 56 км (82 км по автодороге) к северу от г. Кургана. В озере Большой Камаган водится рыба карась.

Часовой пояс

История 
Деревня возникла между 1745 и 1749 годами, изначально называлась Салтосарайской, так как её жители переселились из Салтосарайской слободы. Впоследствии деревня Камаганская (после появления между 1782 и 1795 годами деревни Малой Камаганской — Больше-Камаганская) иногда называлась Налимова, по фамилии основателя.

В Ведомости Ялуторовского дистрикта Салтосарайской слободы от 25 февраля 1749 года указано, что в деревне Салтосарайской, расположенной над озером Камаганом в 16 верстах от Салтосарайской слободы — 24 двора, в которых крестьян, мужчин в возрасте от 18 до 50 лет 36 человек, у них огнестрельного оружия было 2 винтовки (у Степана Налимова и у Кондратья Смирного).

По данным ревизий 1763 и 1782 деревня Камаганская относилась к Салтосарайской слободе. По данным ревизии 1795 года она относилась к Мендерской волости Курганского уезда Тобольской губернии. По данным ревизии 1816 года деревня относилась к Салтосарайской волости того же уезда. Это административное деление сохранялось до упразднения волостей в 1923 году.

В религиозном отношении деревня относилась к Салтосарайскому приходу (церковь во имя иконы Знамения Пресвятой Богородицы). В 1820 году церковь сгорела. Прихожане построили новую церковь в с. Чашинском, куда был перенесен центр прихода Салтосарайского, которая сгорела в 1833 году. В 1836 году построили новую церковь в слободе Салтосарайской, она сгорела в 1857 году. Не пожелав участвовать в построении новой каменной церкви, жители деревень Пьянковой, Больше-Камаганской, Мало-Камаганской и Налимовой отделились, образовав самостоятельный Пьянковский приход. Но после того, как в 1868 году Пьянковская церковь Святителя Николая Чудотворца сгорела, указом Тобольской духовной консистории от 1871 года Пьянковский приход был снова присоединен к Салтосарайскому и оставался приписным до середины 1885 года, когда он окончательно отделился. Согласно книге «Тобольский епархиальный адрес-календарь» население Салтосарайского прихода в 1901 году составляло 1711 человек. 

В июне 1918 года установлена белогвардейская власть.

9 августа 1919 года красный сводный кавалерийский отряд под командованием Н. Д. Томина переправился через реку Миасс у села Бакланского и развернул наступление в Илецко-Иковских лесах. 10-11 августа красные кавалеристы сражались с белыми в районе деревень Банниковой и Деулиной и отбросили противника на северо-восток. Вскоре Советская власть была установлена в Большом Камагане. Ночью 15 августа 1919 года красный 269-й Богоявленско-Архангельский полк, наступавший в авангарде, двигаясь по дорогам идущим севернее Илецко-Иковского бора, подошел к д. Обабково, где отход белой армии прикрывал 5-й Сибирский казачий полк. Одновременно шло наступление красных севернее Большого Камагана. 16 августа 1919 года красный 2-й батальон 266-го рабочего имени Малышева полка выступил из с. Першина на д. Стенниково, где занял оборону белый 69-й Сибирский полк с батареей из трех 76-мм орудий.

В 1919 году образован Большекамаганский сельсовет, в 1928 году переименован в Камаганский сельсовет.

В годы советской власти жители села работали в колхозе «Новый быт», затем в колхозе им. Фрунзе.

Население 

Национальный состав.

 По переписи населения 2002 года проживало 533 человека, из них русские  — 95 %.
 По переписи населения 1926 года в д. Большой Камаган (Налимова) проживало 1089 человек, все русские.

Общественно-деловая зона 
 Муниципальное казенное учреждение культуры «Камаганское культурно-досуговое объединение».
 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Камаганская начальная общеобразовательная школа».
 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Камаганский детский сад».
 Камаганский фельдшерский акушерский пункт.
 В 1977 году установлен бюст Героя Советского Союза Налимова Григория Сергеевича. Автор Кузьмин. Рядом установлены плиты с фамилиями погибших в годы Великой Отечественной войны. 22 ноября 2017 году вместо старого открыт новый бюст, изготовленный скульптором Денисом Стритовичем. Местные признаются: не ожидали, что старый, потрескавшийся памятник когда-нибудь заменят на новый, более статный, украшенный наградами. Старожилы Большого Камагана, вспоминая детство, рассказывают, что в каждый День Победы приходили к памятнику Налимова с цветами. Бюст Григория Сергеевича — единственный памятник в селе. 
 Мемориальная доска в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Григория Сергеевича Налимова, открыта 1 сентября 2015 года в музее бывшей  начальной школы.

Известные жители 
 Налимов Григорий Сергеевич, Герой Советского Союза (1915—1945)
Ермолаев Геннадий Владимирович, скульптор, автор скульптурной серии "Красная книга СССР" , автор первого памятника Налимову Г.С. в селе (1949-1992)

Примечания  

Населённые пункты Белозерского района (Курганская область)